

Geografia

Austria 
 Brugg – frazione di Pölla, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Brugg – frazione di Sigmundsherberg, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Svizzera 
 Brugg – città nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Distretto di Brugg – distretto con capoluogo Brugg
 Brügg – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)